Het seizoen 1961/62 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 3 september 1961 en eindigde op 27 mei 1962. KRC Mechelen won in Derde Klasse A, R. Crossing Club Molenbeek won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Racing Club de Bruxelles (rechtstreeks)
 Koninklijke Lyra (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 Kontich FC (kampioen 4A)
 RAEC Mons (kampioen 4B)
 K. Tongerse SV Cercle (kampioen 4C)
 KSV Sottegem (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (kampioen 3A)
 R. Crossing Club Molenbeek (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RUS Tournaisienne (rechtstreeks uit 3A)
 Kontich FC (rechtstreeks uit 3A)
 R. Fléron FC (rechtstreeks uit 3B)
 KV Aarschot Sport (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KRC Mechelen en R. Crossing Club Molenbeek, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3